Turbaco kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Turbaco (ort), Bolívar, 
 Turbaco (kommun), Bolívar,